Le pont vert peut faire référence à différents ponts dont : 
 Pont Vert, pont routier à Saint-Pétersbourg en Russie ; 
 Pont Vert, pont routier à Vilnius  en Lituanie.

Toponymes 

 Pont Vert, quartier de Maroua au Cameroun.

Voir aussi 
 
 
 
 
Vert